ST, St ali st je lahko kratica za:

 Sveti Tomaž in Princ (koda države ST po standardu ISO 3166-1)
 .st, vrhnja internetna domena za Sveti Tomaž in Princ
 Split, Hrvaška (avomobilska oznaka)
 jezik sesotho (koda jezika st po standardu ISO 639-1)
 Seagate Technology, ameriško računalniško podjetje
 Slovenija-transplant, osrednja ustanova v državni transplantacijski mreži Republike Slovenije
 Star Trek, znanstvenofantastična medijska franšiza

Drugo 
 konektor ST, tip konektorja za optične kable
 Atari ST, osebni računalnik

Glej tudi 
 Seznam vseh dvočrkovnih kombinacij